Pacific Blue, ancien nom de Virgin Australia est une compagnie aérienne qui opère en Océanie ;
 Pacific Blue est une série télévisée américaine créée en 1996 ;
 Pacific Blues est un label musical.